Southwell puede referirse a:

 Southwell, Nottinghamshire, Inglaterra
 Southwell (Dorset), Inglaterra
 Southwell (Sudáfrica)
 Myriam Southwell
 Roberto Southwell